Als Stammbahn werden folgende Bahnstrecken bezeichnet:

 das Teilstück Berlin–Potsdam der Bahnstrecke Berlin–Magdeburg
 die auch als Lehrter Stammbahn bezeichnete Bahnstrecke Berlin–Lehrte als Differenzierung zur parallel verlaufenden Schnellfahrstrecke Hannover–Berlin
 das Teilstück der Hamburg-Altonaer Verbindungsbahn zwischen den Bahnhöfen Altona und Hamburg Hauptbahnhof
 die Thüringer Bahn
 alle in der Frühzeit der Eisenbahn ab 1856 in Norwegen, Schweden und Finnland gebauten nationalen Eisenbahnstrecken, siehe Stammbahnen in Skandinavien